Acrotrema är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Acrotrema ingår i familjen Dilleniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Acrotrema